Casa Modernista (Rio de Janeiro), no Rio de Janeiro
 Casa Modernista (rua Bahia), em São Paulo
 Casa Modernista (rua Itápolis), em São Paulo
 Casa Modernista (rua Santa Cruz), em São Paulo

Desambiguação